Knevels ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Knevels (1596–1650), Bürgermeister
 Wilhelm Knevels (1897–1978), deutscher Theologe